Претура:
 Претура — должность претора в Древнем Риме и других странах; чаще в значении [время] деятельности на посту (типа профессура, президентство, преторство).
 в Италии — название судов, составляющих низшее, не считая мировых судей, звено судебной системы. Особенностью претуры является то, что ей помимо судебных, принадлежат многие функции следствия. Дела в претуре единолично рассматривает претор.
  — административно-территориальная единица (и административный орган) в Молдавии и Румынии.
 Речи Цицерона :it:In Verrem (:it:De praetura urbana, :it:De praetura siciliensi)

См. также 
 De minimis non curat praetor
 Префектура